Ульяновська сільська рада — Одеська область, Миколаївський район
 Ульяновська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район